Александр Бардин:
 Бардин, Александр Васильевич (род. 1951) — издатель и редактор Русского орнитологического журнала.
 Бардин, Александр Григорьевич (1926—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Бардин, Александр Киндышевич (1932—2008) — советский и российский хозяйственный и общественный деятель, ага-зайсан алтайского народа.